Schilinski ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Dmitrijewitsch Schilinski (* 1927), russischer Maler
 Jakow Grigorjewitsch Schilinski (1853–1918), russischer Offizier, Generalstabschef und Generalgouverneur von Warschau (1914)
 Peter Schilinski (1916–1992), deutscher Autor

Siehe auch:
 Żyliński
 Zieliński